Congolais peut désigner :
 un habitant de la République du Congo, parfois appelé Brazza-Congolais ;
 un habitant de la République démocratique du Congo, parfois appelé Kino-Congolais ou RD-congolais ;
 le congolais, une pâtisserie à base de noix de coco.